V-Day steht für:

 Victory Day, den Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg; der während des Krieges gebrauchte Begriff wurde später durch V-E-Day (Victory in Europe Day) und V-J-Day (Victory over Japan Day) ersetzt.
 V-Day, einen internationalen Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen
 Vaffanculo-Day – "Leck-mich-am-Arsch-Tag", einen italienischen Aktionstag gegen korrupte Politiker, siehe Beppe Grillo